Death Note
 Death Note: Notatnik śmierci
 Death Note: Light Up the New World
 Death Note: Ostatnie imię
 Death Note (film 2017)